

Persone
 Bernard Carton (1948) – politico francese
 Emilio Carton (1923) – ex calciatore francese
 Fernand Carton (1921) – linguista francese
 Florent Carton (1661-1725) – drammaturgo e attore francese
 Henri Carton de Tournai (1878-1969) – politico belga
 Laetitia Carton (1974) – regista francese
 Louis Carton (1861-1924) – medico militare francese
 Paul Carton (1875-1947) – medico francese
 Pauline Carton (1884-1974) – attrice francese
 Victor Vidal Carton (1902-1970) – politico irlandese
 Viscardo Carton (1867 – ...) – pittore italiano

Altro
 Carton Rapid Race – gara di derivazione canoistica a tempo
 Lucas Carton – ristorante di Parigi